

Населені пункти та їхні частини
 Любонь — місто в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Любонь — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Любонь — колонія в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Любонь — лісова осада в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки